Miejscowości w Polsce:
 Chorab – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Wąpielsk
 Chorab – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Łysomice
 Chorab (Chorap)– przysiółek wsi Purgałki w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Iłowo-Osada